

Architettura 
 Concorso di architettura – procedura finalizzata alla acquisizione, da parte di un soggetto pubblico o privato, di progetti di architettura in riferimento ad una specifica richiesta

Diritto 
 Concorso pubblico – metodo di selezione del personale alle quali assegnare la titolarità di uffici o, più in generale, di posizioni organizzative
 Concorso (ordinamento italiano)
 Concorso interno – secondo l'ordinamento giuridico italiano, concorso riservato al personale impiegato presso una pubblica amministrazione italiana
 Concorso di persone nel reato – nel diritto penale, indica delle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti
 Concorso di persone nel reato

Economia 
 Concorso a premi – iniziativa promozionale in cui sono assegnati premi in correlazione o meno all'acquisto di un bene e/o di un servizio.

Equitazione 
 Concorso completo – disciplina dell'equitazione.

Moda e scociologia 
 Concorso di bellezza – competizione basata principalmente su un giudizio sulla bellezza fisica dei partecipanti.